Kalinga steht für:

 Kalinga (Indien), antikes Königreich (Orissa)
 Provinz Kalinga, Philippinen
 Kalinga (Sprache), Philippinen
 Kalinga (Volk), Philippinen, siehe Igorot #Untergruppen
 Kalinga (Queensland), Stadtteil von Brisbane, Australien
 (26214) Kalinga, Asteroid
 Kalinga-Preis, Wissenschaftspreis der UNESCO